Энтони Мур (; род. 13 августа 1948 года, Лондон, Англия) — британский музыкант, композитор и продюсер, работающий в жанре экспериментальной музыки. Является одним из основателей группы Slapp Happy, помимо этого долгое время сотрудничал с проектом Henry Cow, а также записал ряд сольных альбомов, в том числе  (1979) и World Service (1981).

Мур участвовал в работе над двумя пластинками группы Pink Floyd, A Momentary Lapse Of Reason (1987) и The Division Bell (1994), в качестве автора песен; а также сыграл на клавишных в композиции «Calling» с альбома The Endless River (2014). Помимо этого Мур является соавтором текстов нескольких песен на втором сольном альбоме Ричарда Райта Broken China (1996), пластинке Can’t Look Away (1989) Тревора Рэбина, а также четвёртом диске Джулиана Леннона — . Кроме того, Мур сотрудничал над несколькими проектами с Кевином Эйерсом.

Биография 
Музыкальная карьера Мура началась благодаря знакомству с , в период когда они учились в , Летчуэрте. Вместе они играли в нескольких группах, включая Slapp Happy (название было отсылкой к тогдашней подруге Блегвада) и The Dum-Dums. После окончания школы Мур изучал индийскую классическую музыку с  (1969 год), а затем написал свой первый саундтрек к фильму Mare’s Tale Дэвида Ларчера.

В 1971 году Мур переехал в Гамбург и где стал одним из представителей местной экспериментальной музыкальной сцены, записав два минималистских альбома для лейбла Polydor Records. В 1972 году Блегвад приехал к Муру в Германию и они организовали авангардное трио вместе с будущей женой Мура — , под названием Slapp Happy. Музыку для группы сочиняли Мур (гитара, клавишные) и Блегвад (гитара), а вокалисткой была Краузе.

Slapp Happy записали два альбома на лейбле Polydor с немецкой краут-рок-группой Faust, в качестве бэк-вокалистов. В 1972 году был выпущен первый из них — , однако лейбл отказался издавать второй Casablanca Moon. Этот инцидент побудил музыкантов вернуться обратно в Лондон, где они подписали контракт с Virgin Records и перезаписали Casablanca Moon, выпустив его в 1974 году под новым названием —  (оригинальная Casablanca Moon была издана в 1980 году на лейбле  под названием ). В 1974 году Slapp Happy ненадолго объединились с авангардной рок-группой Henry Cow, записав в 1975 году две совместные пластинки —  и . Однако вскоре после записи второго диска сначала Мур, а затем и Блегвад покинули этот проект из-за творческих разногласий. Впоследствии Блегвад отмечал, что «аккорды и музыкальный размер [материала] были слишком сложными». Однако, Краузе предпочла остаться с Henry Cow, из-за чего Slapp Happy прекратила своё существование.

Несмотря на то, что Мур и Блегвад начали заниматься разными проектами они неоднократно участвовали в воссоединениях Slapp Happy в 1982, 1997, 2000 и 2016—2017 годах. Помимо этого, в 1991 году Мур, Блегвад и Краузе сотрудничали над оперой Camera, которая была заказана продюсерской компанией After Image и впоследствии транслировалась на канале Channel 4 в Великобритании.

После прекращения сотрудничества с Henry Cow и расформирования Slapp Happy в 1977 году Мур возобновил сольную карьеру, выпустив альбом на Virgin Records при поддержке музыкантов Кевина Эйерса и Энди Саммерса. Однако, пластинка продемонстрировала низкие коммерческий показатели и контракт Мура с Virgin был прекращён. В 1979 и 1981 годах музыкант выпустил два альбома,  и World Service, на независимых лейблах. Они оба были хорошо приняты музыкальной прессой. Песня «World Service», вдохновленная Всемирной службой Би-би-си, была издана в качестве сингла и сочетала в себе семплы коротковолнового радио с ярко выраженными танцевальными ритмами.

Мур работал в различных европейских странах в качестве внештатного композитора, сочиняя песни и партитуры к фильмам. Он спродюсировал несколько альбомов, в том числе  группы This Heat, а также диск Angel Station группы Manfred Mann’s Earth Band (совместно с Манном, который позднее записал кавер на его песню «World Service»). Также Мур сотрудничал с Pink Floyd (в качестве автора текстов песен и музыканта), на трёх последних альбомах этой группы.

В 1996 году Мур стал профессором по исследованию звука и музыки в кёльнской . С 2000 по 2004 год он являлся директором этой академии. Также Мур выступал во многих европейских странах с лекциями посвящёнными звуку и музыке.

В 2002 году Мур создал музыкальное трио с Йоргом Линденмайером и Питером Саймоном — LMS, названное по первым буквам их фамилий. Они выступали во Франции и Германии с 2002 по 2003 год.

Дискография

Группы и проекты 
Slapp Happy
  (1972, LP, Polydor Records)
  (also known as Casablanca Moon) (1974, LP, Virgin Records)
  (1980, LP, )
  (1998, CD, )
  (2001, CD, FMN Records)

Slapp Happy и Henry Cow
  (1974, LP, Virgin Records)
  (1975, LP, Virgin Records)
  (2009, 9xCD+DVD, Recommended Records, UK)
 The Henry Cow Box Redux: The Complete Henry Cow (2019, 17xCD+DVD, Recommended Records, UK)

Совместно с  и 
 Camera (2000, CD, Blueprint Records)

Сольные работы 
Альбомы
 Pieces from the Cloudland Ballroom (1971, LP, Polydor Records)
 Reed Whistle and Sticks (1972, LP, Polydor Records)
 Secrets of the Blue Bag (1972, LP, Polydor Records)
 Out (1976, LP, Virgin Records)
  (1979, LP, )
 World Service (1981, LP, )
 The Only Choice (1984, LP, Parlophone)
Синглы
 «Johnny’s Dead» / «Mr.Rainbow» (1975, 7", Virgin Records)
 «Catch a Falling Star» / «Back to the Top» (1976, 7", Virgin Records)
 «World Service» / «Diving Girl» (1981, 7", Do It Records, DUN 16)

Примечания
Комментарии

Источники

Цитируемые работы
Cutler, Chris, ed. (2009). The Road: Volumes 1–5 (book from The 40th Anniversary Henry Cow Box Set). .

Литература

Ссылки
Prof. Anthony Moore. Academy of Media Arts Cologne.
.

Композиторы Великобритании
Кинокомпозиторы Великобритании
Музыкальные продюсеры Великобритании
Экспериментальные музыканты Великобритании
Исполнители Virgin Records